Дорнбуш, Доренбуш , , , , ,  — фамилия. Известные носители:
 Дорнбуш, Ричард (род. 1991) — американский фигурист-одиночник.
 Дорнбос, Роберт (род. 1981) — монегасский и голландский автогонщик.
 Дорнбуш, Рудигер (1942—2002) — американский экономист немецкого происхождения.
 Дорнбос, Эрика (род. 1956) — нидерландская кёрлингистка.